Der Dreiband-Weltcup 1998/5 war das vierte UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 10. bis zum 14. Juni 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards auf der griechischen Ferieninsel Korfu statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcup-Turnier in Griechenland.

Geschichte 
In einem Turnier der Überraschungen konnte Dick Jaspers mit seinem neunten Weltcupsieg sich in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 45 Punkten auf seinen größten Konkurrenten Torbjörn Blomdahl erarbeiten. Das Turnier startete mit einer kleinen Sensation. Der aktuelle Gesamtweltcup-Sieger, Welt- und Europameister unterlag in der ersten Runde dem jungen spanischen Junioren-Europameister von 1997 Xavier Yeste nach 2:1-Satzführung mit 2:3 Sätzen. Sehr knapp entging dem gleichen Schicksal Dick Jaspers. Gegen den jungen Dänen Jacob Haack-Sörensen gewann er bei seinem 3:2-Sieg den fünften Satz knapp mit 15:13 in zwölf Aufnahmen. Der Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans scheiterte ebenfalls in der ersten Runde gegen den Niederländer Ben Velthuis. Mit relativ klaren Ergebnissen konnte sich der Portugiese Jorge Theriaga bis ins Endspiel kämpfen. Hier unterlag er Jaspers sehr knapp mit 14:15 in zwölf Aufnahmen im fünften und damit entscheidenden Satz. Das gute niederländische Ergebnis wurde durch Ben Velthuis und Raimond Burgman, die beide Platz Drei belegten, komplementiert.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Künftig sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze (GS) à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 
nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Christian Rudolph
  Semih Saygıner
  Daniel Sánchez
  Raimond Burgman
  Henk Habraken
  Jorge Theriaga
  Raymond Ceulemans
  Gerwin Valentijn
  Martin Horn
  Sang Chun Lee
  Francis Forton
  Andreas Efler
  Eddy Leppens
  Peter de Backer

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards:
  Kostas Papakonstantinou
  Dionyssi Tsokandas

Qualifikation 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation 
Es sind nur die Ergebnisse des Generaldurchschnitt (GD) erhalten geblieben.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 05
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Griechenland
Korfu
Sport (Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia)
Sportveranstaltung in der Region Ionische Inseln